Andrea Boattini, né le , à Florence, en Italie, est un astronome italien, découvreur d'astéroïdes et de comètes. Il travaille actuellement pour le Catalina Sky Survey.

Biographie 

Il est diplômé en 1996 de l'université de Bologne avec une thèse sur les objets géocroiseurs. Il a ensuite travaillé pour l'université de l'Arizona. L'astéroïde (8925) Boattini porte son nom.

Découvertes

Comètes 
Andrea Boattini a découvert de nombreuses comètes : C/2007 W1 (Boattini), C/2008 J1 (Boattini), P/2008 O3 (Boattini), C/2008 S3 (Boattini), 340P/Boattini, 387P/Boattini, P/2009 B1 (Boattini) et C/2009 P2 (Boattini), P/2009 Q4 (Boattini), C/2009 W2 (Boattini), C/2010 F1 (Boattini), C/2010 G1 (Boattini), C/2010 J1 (Boattini), P/2010 U1 (Boattini) C/2010 U3 (Boattini), C/2011 L6 (Boattini), P/2011 V1 (Boattini), P/2011 Y2 (Boattini), C/2011 Y3 (Boattini), C/2013 F1 (Boattini), C/2013 H2 (Boattini), C/2013 J5 (Boattini) et C/2013 V1 (Boattini). Il a également découvert la comète P/2008 T3 (Boattini), qui a été identifiée avec la comète D/1892 T1 (Barnard) et par conséquent officiellement numérotée et nommée 206P/Barnard-Boattini. Il a par ailleurs co-découvert la comète .

Astéroïdes

Notes et références

Liens externes 
 Son site et ses coordonnées
 .

Astronome italien du XXe siècle
Astronome italien du XXIe siècle
Naissance en septembre 1969
Naissance à Florence
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Étudiant de l'université de Bologne
Éponyme d'un objet céleste